China a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2012 din Londra, Regatul Unit în perioada 27 iulie - 12 august 2012, cu o delegație de 396 de sportivi care a concurat la 23 de sporturi. S-a aflat pe locul 2 în clasamentul pe medalii.

Referințe
  China la Jocurile Olimpice de vară din 2012  pe Sports Reference

China la Jocurile Olimpice
Țări la Jocurile Olimpice de vară din 2012